A Koszovói női labdarúgó-válogatott képviseli Koszovót a nemzetközi női labdarúgó eseményeken. A csapatot a Koszovói labdarúgó-szövetség szervezi és irányítja.

A Koszovói női nemzeti csapat még egyszer sem kvalifikálta magát világbajnokságra, Európa-bajnokságra illetve az olimpiai játékokra.

Története

Nemzetközi eredmények

Világbajnoki szereplés

Európa-bajnoki szereplés

Olimpiai szereplés

Jelenlegi keret 
A 2022-es női labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőire kihirdetett keret

Lásd még 
 Koszovói labdarúgó-válogatott

Jegyzetek

Források 
 A Koszovói Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala

Női labdarúgó-válogatottak
Koszovói labdarúgás